

Astronomia 
 101 Helena – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Helena – città della Contea di Shelby e della Contea di Jefferson, Alabama
 Helena – ex capoluogo della Contea di Phillips, Arkansas
 Helena-West Helena – attuale capoluogo della Contea di Phillips, Arkansas
 Helena – città della Contea di Telfair, Georgia
 Helena – township della Contea di Antrim, Michigan
 Helena – census-designated place della Contea di Jackson, Mississippi
 Helena – capitale del Montana
 Helena – villaggio della Contea di Sandusky, Ohio
 Helena – città della Contea di Alfalfa, Oklahoma
 Helena – città fantasma della Contea di Karnes, Texas

Letteratura 
 Helena – romanzo di Joaquim Maria Machado de Assis del 1876
Elena. La madre dell'imperatore (Helena) – romanzo di Evelyn Waugh del 1950

Musica 
 Helena – traccia dell'album Famous Monsters dei Misfits del 1999
 Helena – singolo dei My Chemical Romance del 2005, dall'album Three Cheers for Sweet Revenge
 Helena – traccia dell'album Why Should The Fire Die? dei Nickel Creek del 2005

Altro 
 Helena – nome proprio femminile corrispondente all'italiano Elena
 Helena – nome latino di Elena, figlia dell'imperatore Costantino I
 Helena – telefilm di Canale 5 del 1987 con Paola Onofri